Bossi je priimek več znanih oseb:

 Antonio Giuseppe Bossi (±1700—1764), italijanski umetnik
 Erma Bossi (1855—1952), italijanska ekspresionistična slikarka
 Marco Enrico Bossi (1861—1925), italijanski skladatelj
 Giuseppe Bossi (1777—1815), italijanski slikar
 Umberto Bossi (*1941), italijanski politik, vodja Severne lige